Bleed Like Me puede referirse a:

Bleed Like Me, el cuarto álbum de la banda Garbage.
"Bleed Like Me", sencillo homónimo del tercer álbum de Garbage.